Ива́н Мозгово́й:
 Мозговой, Иван Алексеевич (1927—2005) — секретарь ЦК КП Украины.
 Мозговой, Иван Остапович (1923—2004) — Герой Советского Союза.